Евге́ний Ио́сифович (Осипович) Гонцке́вич (Гонскевич) (, Брянск — 25 декабря 1956, Кормей-ан-Паризи) — русский архитектор и живописец.

Биография 
Родился в Брянске, приехал учиться в Санкт-Петербург. После окончания учебы в институте Гражданских инженеров в 1900 году поступил вольнослушателем в архитектурную мастерскую Л. Н. Бенуа в Императорской Академии художеств. Одновременно посещал живописную мастерскую И. Е. Репина. 6 сентября 1904 года получил звание художника-архитектора за проект дворца наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

C 1900 года руководил земельно-строительным акционерным обществом «Е. Гонцкевич и К°». Владел лесопильным заводом в Старой деревне (Санкт-Петербург). В 1916—1917 годах был членом совета Санкт-Петербургского частного коммерческого банка.

Осуществил ряд построек в стиле модерн и неоклассицизм в Санкт-Петербурге: Строил также в Ревеле (Таллине).

После революции эмигрировал во Францию, жил в Париже. Зарабатывал живописью, писал портреты, участвовал в выставках. В 1954 году участвовал в выставке в Русском доме в Кормей-ан-Паризи.

Скончался 25 декабря 1956 года в Кормей-ан-Паризи, похоронен на местном кладбище.

Брат — художник-архитектор Александр Иосифович Гонцкевич (1880—1935, среди известных проектов — станция метро «Александровский сад» в Москве). Жена — актриса Суворинского театра Мария Эдуардовна Троянова (1884—1960).

Проекты в Санкт-Петербурге

Примечания

Литература

Ссылки 
 Проекты Е. И. Гонцкевича на сайте citywalls.ru
 Искусство и архитектура Русского Зарубежья. Гонцкевич (Гонскевич) Евгений Иосифович (Осипович)

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна
Родившиеся в 1876 году